Los términos Academia de Policía, Loca Academia de Policía o Locademia de Policía, pueden referirse a:

 Police Academy (franquicia), una saga de películas:
 Loca academia de policía (película) o Loca academia de policía, película de 1984.
 Loca academia de policía 2: Su primera misión o Loca academia de policía 2, película de 1985.
 Loca academia de policía 3: De vuelta a la escuela o Loca academia de policía 3, película de 1986.
 Loca academia de policía 4: Los ciudadanos se defienden o Loca academia de policía 4, película de 1987.
 Loca academia de policía 5: Operación Miami Beach, película de 1988, Loca academia de policía 5: Operación Miami Beach es una película del año 1988, dirigida por Alan Myerson siendo la quinta entrega de la saga Loca academia de policía.
 Loca academia de policía 6: Ciudad sitiada, Loca academia de policía 6: Ciudad sitiada es una película del año 1989, dirigida por Peter Bonerz siendo la sexta entrega de la saga Loca academia de policía.
 Loca academia de policía 7: Misión en Moscú, Loca academia de policía 7: Misión en Moscú es una película del año 1994, dirigida por Alan Metter siendo la séptima y última entrega de la saga Loca academia de policía.
 Loca academia de policía: La serie'', serie de televisión (1997-1998). 27 episodios. Adaptación a serie televisiva de la popular saga "Loca academia de policía".